Jessica Rogers (São Carlos, São Paulo állam, 1997. március 9. –) amerikai-brazil kosárlabdázó és atléta. Szakrális agenesisszel, egy súlyos mozgásszervi betegséggel született, mindkét lábát amputálni kellett, de már fiatalon sportolni kezdett, számos parasportolóknak kiírt versenyt megnyert.

Jegyzetek

Források 
Cikk róla

1997-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Amerikai úszók
Mozgássérültek
Amerikai kosárlabdázók
São Paulo állambeliek
Élő személyek